Coiote
 Imigração clandestina - na imigração ilegal, "coiote" é o agente que conduz os imigrantes pelas áreas de fronteira, mediante pagamento
 Coyote Linux
 Wile Coiote - personagem da Warner Bros.
 O Coyote - personagem criado pelo escritor José Mallorquí
Desambiguação